Западное кладбище:
 Западное кладбище (Копенгаген)
 Западное кладбище (Минск)
 Западное кладбище (Осло)